Pelham Bay Park – park w Nowym Jorku
 Pelham Bay Park – stacja metra w Nowym Jorku